Kautokeino (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Kautokeino (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente